El término profilaxis (del  + ) puede hacer referencia:

 a la profilaxis, la medicina preventiva; 
 a la profilaxis antibiótica, la utilización de un fármaco para prevenir o controlar infecciones;
 a la profilaxis, estrategia del ajedrez.